Dryope är ett släkte av tvåvingar. Dryope ingår i familjen buskflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Buskflugor
Dryope